Autostrada bezeichnet:
 in Albanien eine Autobahn, siehe Liste der Nationalstraßen und Autobahnen in Albanien
 in Italien eine Autobahn, siehe Liste der Autobahnen in Italien
 in Polen eine Autobahn, siehe Autostrada (Polen)
 in Rumänien eine Autobahn, siehe Liste der Autobahnen in Rumänien
 ein Lied der italienischen Rocksängerin Gianna Nannini
 ein Lied des deutschen Rappers GReeeN